Up All Night (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Up All Night (Razorlight), een album van Razorlight uit 2004
 Up All Night (Drake & Nicki Minaj), een single van Drake en Nicki Minaj uit 2010
 Up All Night (One Direction), een album van One Direction uit 2011
 Up All Night (The War on Drugs), single van The War on Drugs uit 2017
 Up All Night (Beck)